Această listă cuprinde desenele animate cu Popeye Marinarul produse în intermediul studiourilor Fleischer, din 1933 până în 1942.

Liste de episoade ale serialelor de animație
Desene animate
Boomerang